
Усма́н, Осма́н () — мужское имя арабского происхождения, этимология имени не ясна. По версии А. Гафурова имя Усман означает «костоправ», по версии Джанузакова — «героизм», «мужество», по другим версиям — «змея», «змеёныш»; «птенец дрофы»; «медлительный» и т. д.

Распространено у мусульман.

Известные носители 
 Усман ибн Аффан (574—656) — один из ближайших сподвижников Мухаммеда, третий Праведный халиф с 644 по 656 год
Усман(Осман) (1258-1326)-Основатель Османской империи 1299-1326 и также не которых Османских правителей Османской империи (1299-1924)
 Усман Насыр (1913—1944) — узбекский поэт, переводчик, драматург
 Усман Сембен (1923—2007) — сенегальский кинорежиссёр, сценарист, актёр, писатель и общественный деятель-коммунист
 Усман Мунцигов (1975—2010) — чеченский полевой командир, участник второй чеченской войны
 Усман Дабо (род. 1977) — французский футболист, опорный полузащитник
 Усман Барри (род. 1991) — гвинейский футболист
 Усман Дембеле — французский футболист
 Усман Камару — американский боец нигерийского происхождения, действующий чемпион UFC в полусреднем весе.

Фамилии 
 Усманов
 Османов

См. также 
 Список арабских имён

Примечания 

Мужские имена
Имена арабского происхождения